

Cinema 
 Big – film del 1988 diretto da Penny Marshall

Codici 
 BIG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Big Delta (Alaska) (Stati Uniti)
 big – codice ISO 639-3 della lingua biangai

Informatica 
 <big>...</big> – elemento HTML che crea testo più grande

Musica 
 BIG – gruppo musicale sudcoreano
 Big Records – etichetta discografica australiana
 The Notorious B.I.G. – rapper statunitense
 Big – album discografico di Macy Gray del 2007
 Big – singolo dei Fontaines D.C. del 2019
 Big – singolo di Rita Ora, David Guetta e Imanbek del 2021

Televisione 
 Big! – programma televisivo di Raiuno
 Big – serial televisivo sudcoreano

Altro 
 Big – rivista musicale italiana degli anni '60
 Bjarke Ingels Group, spesso identificato con l'acronimo BIG – studio internazionale di architettura
 Big the Cat – personaggio immaginario della serie videoludica Sonic

Altri progetti